Salga puede referirse a:
 La freguesia portuguesa llamada Salga.
El nombre común de la planta Salix alba vitellina.
El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
El nombre común de la planta '''''Salix eleagnos.